Le terme Tortue des marais est le nom vernaculaire donné à deux tortues de la sous-famille des Emydinae.

Espèces appelées « Tortue des marais » 
 Glyptemys muhlenbergii —- Tortue de Muhlenberg
 Emys orbicularis —- Cistude

Voir aussi 
 Heosemys grandis - Tortue asiatique géante des marais

Tortue (nom vernaculaire)
Nom de tortue ambigu
Emydinae